Хосе Мануэль Арнаис Диас (; 15 апреля 1995, Талавера-де-ла-Рейна, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Леганес».

Клубная карьера 
Арнаис — воспитанник клубов «Талавера» и «Реал Вальядолид». В начале 2015 года для получения игровой практики Хосе начал выступать за команду дублёров последнего. 7 ноября в матче против «Леганеса» он дебютировал в Сегунде за основной состав. 21 августа 2016 года в поединке против «Овьедо» Хосе забил свой первый гол за «Реал Вальдолид». Летом 2017 года Арнаис перешёл в «Барселону». Сумма трансфера составила 3,4 млн евро. 24 октября в матче Кубка Испании против «Мурсии» он дебютировал за основной состав. В этом же поединке Хосе забил свой первый гол за «Барселону». 7 января 2018 года в матче против «Леванте» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Серджи Роберто. По итогам сезона Хосе стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

Летом 2018 года Арнаис перешёл в «Леганес».

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 FC Barcelona official profile

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Осасуна»